Predação — em biologia são designados como presas os animais predados, isto é, que servem de alimentação a outros animais
Dente — denominado presa quando são de grandes dimensões
Presas
Canino (dente) — denominado presa no caso de carnívoro
Prisão